Васи́лий Ефи́мович Приве́зенцев (1894—1981) — советский агроном; Герой Социалистического Труда.

Биография 

Родился в 1894 году в селе Большая Брембола Переславского уезда Владимирской губернии, ныне Переславского района Ярославской области.

 1914 — призван на службу, участник Первой мировой войны
 1917 — служил в РККА, участник Гражданской войны
 1926 — председатель исполкома Пономарёвского сельского совета
 1932 — бригадир колхоза «Борьба»
 1935—1941 — председатель колхоза «Борьба»
 1941—1945 — председатель исполкома Пономарёвского сельского совета
 1944 — член КПСС
 1946—1950 — звеньевой полеводческого звена в колхозе «Борьба»
 1953 — направлен председателем в отстающий колхоз

На пенсии трудился в колхозе на огородном хозяйстве. Умер 23 июня 1981 года. Похоронен на кладбище села Большая Брембола.

Награды и память 

 26.02.1948 — звание Герой Социалистического Труда с присвоением ордена Ленина и медали «Серп и Молот» (рекордный урожай озимой пшеницы — 34 центнера с гектара)
 1949 — орден Трудового Красного Знамени
 В брембольской школе в честь героя оформлен уголок трудовой славы.

Примечания

Источники 

 Щиц В. Б. Годы и люди: к 50-летию образования Переславского муниципального района. — М.: Наука, 2007. — ISBN 978-5-02-036025-9.
 Нефёдов В. Способный организатор // Коммунар. — 1939. — 3 декабря.
 Памяти героя (некролог)  // Коммунар. — 1981. — 26 июня.
 Папин А. Один из лучших  // Коммунар. — 1938. — 7 ноября.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Персоналии:Переславский район
Похороненные в Ярославской области
Председатели колхозов
Агрономы СССР
Члены КПСС